Karel z Valdštejna,  Karl von Waldstein může být příslušník šlechtického rodu:

 Karel Arnošt z Valdštejna (1661–1713)
 Karel Ferdinand z Valdštejna (1634–1702), otec Karla Arnošta
 Josef Karel Emanuel z Valdštejna (1755–1814)
 Karl Ernst Waldstein-Wartenberg (1897–1985), hlava rodu, v roce 1945 mu byl v Československu zkonfiskován majetek

Související články 
 Valdštejnové